Лахома — топоним:

 Лахома — деревня в Верхнетоемском районе на берегу реки Лахома.
 Лахома — посёлок в Верхнетоемском районе на берегу реки Ёрга.
 Лахома — река в Верхнетоемском районе, приток Уфтюги.